В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Міма Яушовец і Енн Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Шерон Волш 6–4, 3–6, 7–6.

Сіяні пари 

 Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (1-ше коло)
 Енн Гоббс /  Венді Тернбулл (півфінал)

 Барбара Поттер /  Шерон Волш (фінал)
 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston